1-я Украинская советская дивизия () — соединение украинских советских войск, впоследствии — объединённых вооружённых сил советских республик в период Гражданской войны в России.

Боевой путь

1918 
Дивизия была создана 6 декабря 1918 года путём переименования 1-й Повстанческой дивизии, сформированной в сентябре 1918 года в так называемой нейтральной зоне, установленной между Советской Россией и Украиной Брестским мирным договором. Начальник дивизии — И. С. Локатош.

12 декабря части 1-й и 2-й Украинских советских дивизий в составе Группы войск курского направления начали наступление на приграничные районы Украины, где, несмотря на капитуляцию Германии в Первой мировой войне, сохранялась германская оккупация.

13 декабря части правого фланга 1-й Украинской советской дивизии заняли Клинцы, после чего дивизия продолжила наступление на Новозыбков и Новгород-Северский.

25 декабря части правого фланга дивизии взяли с боем Новозыбков, а входящий в её состав 3-й Повстанческий полк под командованием Т. В. Черняка занял Новгород-Северский, Шостку и с боем взял Глухов.

1919 
4 января 1919 года был образован Украинский фронт (командующий войсками В. А. Антонов-Овсеенко, начальник штаба В. П. Глаголев).

Дивизия вошла в состав Группы войск киевского направления, перед которой была поставлена задача овладеть Киевом и Черкассами.

В ходе наступления дивизия овладела городами Сновск, Городня.

11-12 января в боях за Чернигов отличились красноармейцы 2-го Богунского полка под командованием Н. А. Щорса

18 января началось наступление на Киев.

19 января дивизия овладела городом и железнодорожной станцией Бахмач, 22 января - городом и ж/д станцией Нежин, населёнными пунктами Козелец, Остёр.

27 января дивизия подошла к городу Бровары и после ожесточённых боёв заняла его.

28-30 января дивизия отражала атаки войск Директории на подступах к Киеву.

31 января к Киеву подошёл 1-й Таращанский полк и вступил в бой за Киев во взаимодействии со 2-м Богунским полком. 5 февраля дивизия вошла в Киев.

6 марта в командование дивизией вступил Н. А. Щорс.

На тот период дивизия представляла собой весьма крупное и боеспособное соединение, которое играло ключевую роль на киевском направлении. Личный состав дивизии насчитывал около 12 тысяч бойцов. На вооружении имелось, не считая стрелкового и сабельного оружия, более 200 пулемётов, около 20 орудий, 10 миномётов, бомбомёты, бронепоезд. Дивизия также располагала собственным авиаотрядом, имела в своём составе батальон связи и маршевое подразделение. Основные силы дивизии были представлены четырьмя полками: Богунским (командир Квятек), Таращанским (В. А. Боженко), Нежинским (Т. В. Черняк) и 4-м полком (Антонюк). По этническому составу дивизия была многонациональной — помимо украинцев здесь служили также русские, белорусы, поляки, чехи, словаки, румыны и представители других народов.

В марте петлюровцы и белополяки прорвали фронт в районе Житомира и Коростеня, но дивизия удержала Бердичев, ликвидировала угрозу Киеву, а затем, разбив главные силы Директории под Коростенем, освободила в апреле Коростень, Шепетовку и Житомир.

15 апреля приказом № 47 Главкома и РВС Украинского фронта украинские советские войска были переформированы в три армии и семь дивизий. Дивизия вошла в состав 1-й Украинской советской армии.

Тогда же полки дивизии были развёрнуты в бригады двухполкового состава. Штаты дивизии увеличились до девяти полков.

В мае дивизия вышла на р. Збруч в районе Волочинск - Гусятин.

В июне в связи с расформированием Украинского фронта, переформированием украинских советских войск и переводом их под единое командование РККА, дивизия вошла в состав 12-й армии и действовала на Западном фронте против петлюровцев и белополяков.

В июле — августе дивизия вела бои против петлюровцев, захвативших Проскуров и наступавших на Жмеринку, и белополяков, наступавших на города Новоград-Волынский, Сарны, Житомир и Коростень.

15 августа 1919 года, в ходе переформирования Украинских советских дивизий в регулярные части и соединения единой Красной Армии, 1-я Украинская советская дивизия под командованием Н. А. Щорса и 44-я пограничная дивизия под командованием И. Н. Дубового были объединены в 44-ю стрелковую дивизию под командованием Щорса.

Полное наименование 
1-я Украинская советская дивизия

Подчинение

Командование 
На 6.12.1919:
Начальники дивизии (атаманы):
 И. С. Локатош (6 декабря 1918 — 6 марта 1919),
 Н. А. Щорс (6 марта — 15 августа 1919)

Военные комиссары:
 И. Д. Панафидин (14 декабря 1918 — 6 марта 1919)
 Д. Шафранский (7 — 22 марта 1919)
 В. Н. Исакович (врид, 22 марта — 27 июля 1919)
 А. Тищенко (27 июля — 8 августа 1919)
 М. К. Марочкин (8 — 15 августа 1919)

Состав 
На 14 января 1919:
 1-й Таращанский полк.
 2-й Богунский полк.
 3-й Новгород-Северский полк.

На 15 апреля 1919:
 1-й полк.
 2-й полк.
 3-й полк.
 4-й полк.
 5-й полк.
 6-й полк.
 7-й полк.
 8-й полк.
 9-й полк.

Примечания

Литература 
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 Сайт 44-я Киевская Краснознамённая горно-стрелковая дивизия имени Щорса

Воинские части и формирования, созданные в 1918 году
Красная армия во время Гражданской войны
Армия УССР